Ciruelillo puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Abarema obovalis, árbol de la familia de las fabáceas; o
 Behaimia cubensis, árbol de la familia de las fabáceas; o
 Embothrium coccineum, árbol de las ''Protaceae.